Le Colonel Moutarde est une entreprise française d’accessoires et de vêtements d’intérieur. Basée à Lille, l'entreprise familiale commercialise ses produits sur internet et dans ses quatre boutiques dans les villes de Lille, Paris, Lyon et Londres. Le Colonel a également pu ouvrir un pop-up store en 2021, à Marseille, dans le centre commercial Les Terrasses Du Port. 

Son offre s’adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants, avec des collections permanentes, certaines éphémères, et des confections personnalisées à la demande.

Histoire 
La marque Le Colonel naît en 2012 sous le nom “Le Colonel Moutarde”. L’histoire, racontée par l’entreprise sur les réseaux sociaux notamment, dit que Rémi Duboquet confectionne son premier nœud papillon pour un événement en 2012. Les accessoires se suivent et sa compagne, Clémence Yon, édite un blog sur le sujet. Le blog rencontre un franc succès et le couple lance son e-shop dédié au nœud papillon en 2013 sous le nom “Le Colonel Moutarde”. La signature de ces premières collections est l’utilisation du Liberty : une maison londonienne produisant des tissus fleuris très colorés. Le Colonel Moutarde ouvre sa première boutique physique à Lille en 2014. Dans le même temps, la marque commence à développer ses gammes et propose d’autres produits : pochettes de costume, boutons de manchette, caleçons et nœuds papillons pour enfants. Son succès s'inscrit initialement auprès des mariés, accessoirisant leurs tenues pour le jour J. En 2015, c’est Paris qui accueille Le Colonel Moutarde pour l’ouverture de leur seconde boutique. 

L’année suivante, la marque s’internationalise et pose ses valises à Londres pour ouvrir un troisième point de vente dans le quartier de Shoreditch. Les gammes s’étendent également pour proposer une offre tournée vers les femmes: bracelets, headbands, chouchous… En 2017, Le Colonel Moutarde s’agrandit et installe son atelier et son siège social dans le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin, à Lille. La marque investit alors dans des outils de production plus efficaces, pour répondre à la demande croissante de sa cible. C’est en 2018 que leur quatrième boutique voit le jour dans la ville de Lyon.

Nom de la marque 
En 2020, la société prend la décision de raccourcir son nom de marque pour devenir “Le Colonel”. La marque a publiquement justifié ce choix par un désir de simplification ; le but étant de s’inscrire comme référent de l’accessoire made in France, à l’international. Le dernier tournant en date pour la marque est l’évolution de la direction. Clémence Yon et Rémi Duboquet quittent l’entreprise en 2021 et confie la direction au troisième dirigeant, Valentin Yon, présent au sein de la société depuis 2014. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 20 employés, dans les métiers de confection, de design, de logistique, et les équipes commerciales de leurs boutiques.

Accessoires et loungewear 
Après s’être lancé grâce au nœud papillon, Le Colonel a rapidement étendu son offre pour répondre aux besoins de toute la famille. Le Colonel confectionne ainsi des accessoires et sous-vêtements pour Homme : nœud papillon, cravates, pochettes de costume, boutons de manchette, caleçons. Il propose également des ceintures, chaussettes, et bretelles. Pour l’offre Femme, la marque reste positionnée avant tout autour de l’accessoire : headbands, chouchous, rubans en soie (appelés “lilis”). La marque fabrique également des bracelets. Dans une logique d’extension de gamme, Le Colonel lance en 2020 des pyjamas avec sa campagne de communication “Bonjour le short”. Une gamme qui se renouvelle plusieurs fois par an. Font aussi partie de l’offre des produits à destination des enfants : nœuds papillon bébé, enfant, adolescent, barrettes, broches, ceintures de demoiselle d’honneur, bretelles…

Sourcing et production 
La marque communique régulièrement sur son sourcing local et responsable. Le Colonel se fournit en matières premières dans sa région ou en Europe : 

 fils : Marcq-En-Barœul
 étiquettes : Halluin
 machines : Roubaix 
 tissus en coton : Saint-Andrez-Lez-Lille
 tissus Liberty : Italie
 soies : Italie
 lins : Belgique 

La production s’effectue au sein de son atelier, situé au même endroit que sa logistique et ses bureaux, dans le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin, à Lille. Certains articles sont créés en collaboration directe avec d’autres ateliers en Europe. Les ceintures, chaussettes et bretelles sont ainsi fabriquées en France, en Italie ou en Belgique.

Réseau de distribution 
L’entreprise familiale distribue principalement ses produits dans son propre réseau de boutiques: 

 Lille : 31 rue de La Clef, 59800 Lille
 Paris : 47 Rue de Turenne, 75003 Paris
 Lyon : 21 Rue Romarin, 69001 Lyon
 Londres : 127 Brick Lane, London E1 6SB, Royaume-Uni

Son site internet marchand réalise la plupart de ses ventes et la livraison est assurée partout dans le monde. La marque collabore également avec plusieurs marketplaces à l’international : Wolf & Badger (Royaume-Uni), The Drop by Stylist (Royaume-Uni), Ankorstore pour les professionnels. Elle développe également quelques concepts éphémères dans d’autres lieux, de manière ponctuelle, comme avec son pop-up store aux Terrasses du Port (Marseille) en été 2021 ou son corner de la boutique Wolf & Badger de Los Angeles, durant l’été 2022.

Partenariats 
Sur ses réseaux sociaux, Le Colonel communique en 2022 à l’occasion des 10 ans de la marque, à propos de plusieurs de ses collaborations. Air France, Veuve Clicquot, le palace parisien Le Meurice, L’Oréal Paris, Ducasse, Potel et Chabot, le restaurant La Tour d’Argent ou encore le Casino Barrière sont cités. 

TF1 et M6 travaillent également avec la marque, pour accessoiriser les présentateurs et chroniqueurs du petit écran. Faisant référence aux débuts du Colonel, l’émission de télévision Mariés Au Premier Regard (M6) habille d’ailleurs ses mariés avec des accessoires brandés Le Colonel. 

Enfin, Le Colonel travaille en collaboration avec la marque de prêt-à-porter masculin française Devred. Plusieurs collections par an sont créées par les deux entités (nœuds papillons et pochettes de costume) et distribuées en exclusivité dans les magasins Devred. 

Le tailleur Samson Sur Mesure marque finalement la plus ancienne collaboration du Colonel. Les deux marques s’associent pour un concept destiné aux futurs mariés depuis 2016. Elles offrent la possibilité d’associer ses accessoires à la doublure de sa veste de costume en choisissant le même tissu, pour des confections sur-mesure.

Engagements 
La société s’engage dans le recyclage d’anciens vêtements et les transforment en accessoires. Présentée sous le nom “This is how we do”, sa collection “upcyclée” est réalisée à partir de vêtements donnés par les clients, en échange de bons d’achats. La marque propose aussi aux personnes les plus sensibilisées de transformer directement leurs anciens vêtements en chouchous, nœuds papillons et autres accessoires.

Distinctions 
La société a reçu différentes distinctions lors d’événements récompensant les entreprises : 

 Trophée Pépite de l’Export 2016 par Leadexport
 Trophée des Lecteurs 2017 par Les Trophées de L’Artisanat
 Prix de la Start-Up de l’Année 2017 par EY
 Trophée de l’Économie Responsable 2018  (médaille d’argent) dans la catégorie Entreprises de moins de 20 salariés par le Réseau Alliances
 Prix du Jury 2019 - Grand prix des Entreprises de Croissance - catégorie Luxe design et mode CA 1 - 10 M€
 Trophée PME Bougeons-nous 2017 - 8ème édition - RMC et le jury Région Nord

Notes et références 

Entreprise ayant son siège à Lille
Entreprise du secteur du textile ayant son siège en France